RHBDF1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 855 амінокислот, а молекулярна маса — 97 401.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Протеази